Invito di nozze (The Member of the Wedding) – romanzo di Carson McCullers del 1946
 Il membro del matrimonio (The Member of the Wedding) – film del 1952 diretto da Fred Zinnemann
 The Member of the Wedding – film per la televisione del 1982 diretto da Delbert Mann
 The Member of the Wedding – film per la televisione del 1997 diretto da Fielder Cook